Scharifia är ett släkte av svampar. Scharifia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scharifia